Oostenrijk:
Kirchschlag (Zwettl), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Kirchschlag bei Linz, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Kirchschlag in der Buckligen Welt, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk

Tsjechië:
Světlík (Duits: Kirchschlag), een gemeente in de regio Zuid-Bohemen